Рясник — название населённых пунктов в России:

 Рясник — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Рясник — деревня в Железногорском районе Курской области.

См. также 
 Рясник — река в Орловской и Курской областях России. Правый приток Черни.
 Рясники